Первая футбольная лига Македонии 1992/1993 () — 1-й сезон чемпионата Македонии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Чемпионат Македонии на rsssf.com

1992/1993
Македония
Македония
1992 год в Северной Македонии
1993 год в Северной Македонии
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1992/1993